Vendémiaire est le premier mois du calendrier républicain français.
 Le Vendémiaire est une frégate française de la Marine nationale, première de la classe Floréal.
 Le Vendémiaire est un ancien sous-marin français.
« Vendémiaire » est un poème de Guillaume Apollinaire, dans Alcools , 1913, Poésie Gallimard, 1920, p.142.
 Vendémiaire est un ciné-feuilleton réalisé par Louis Feuillade en 1919.
 Vendémiaire est une maison d'édition française, située à Paris et dirigée par Véronique Sales.